Birke steht für:

 Baum aus der Gattung der Birken
 Hänge-Birke, besonders in Nordeuropa und Russland verbreitete Baumart
 Birke, deutscher Name der Gemeinde Bříza, Okres Litoměřice, Tschechien
 Birke (Lister), linker Nebenfluss der Lister in Nordrhein-Westfalen

Birke ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf M. Birke (* 1939), deutscher Historiker
 Camilla Birke (1905–1988), österreichische Textilkünstlerin und Kunstgewerblerin
 David Birke, US-amerikanischer Drehbuchautor

 Hans Birke (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Hubert Birke (1892–1950), österreichisch-deutscher Politiker
 John Birke (* 1981), deutscher Dramenautor
 Kim Birke (* 1987), deutsche Handballspielerin
 Wolfgang Birke (1931–2015), deutscher Generalmajor und Abteilungsleiter im Ministerium für Staatssicherheit (DDR)
 Wolfgang Birke (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Birk
 Birken (Begriffsklärung)